The Year of the French (« L'Année des Français »), nom donnée par les Irlandais à l'année 1798 en raison de l'expédition d'Irlande que le Directoire envoya en Irlande.
 The Year of the French, roman de Thomas Flanagan publié en 1979.
 The Year of the French (série télévisée), série télévisée basée sur le roman de Thomas Flanagan, réalisée par Michael Garvey et diffusée en 1982.
 , nom d'un album du groupe de musique irlandais The Chieftains sorti en 1983.